Бурмов може да се отнася за:
 Александър Бурмов (1911-1965), български историк
 Тодор Бурмов (1834-1906), български политик
 Христо Бурмов (1869-1936), български офицер